

Sciences et techniques

Astronomie 
 Un système binaire est un ensemble de deux objets proches l'un de l'autre et qui orbitent autour de leur centre de masse commun ; il peut s'agir de deux étoiles, mais aussi de deux planètes,  deux galaxies, deux astéroïdes ou deux trous noirs ; sauf pour les étoiles binaires, on ne parle de système binaire que quand le centre de masse est extérieur aux deux objets.

Chimie et pétrologie 
 Un système binaire est l'ensemble des compositions intermédiaires entre celles de deux corps purs ; ses propriétés sont représentées à l'aide d'un diagramme binaire.

Mathématiques 
 Le système binaire est le système de numération utilisant la base 2.

Sciences humaines et sociales 
 En philosophie, en structuralisme et en théorie critique, un  (ou une opposition binaire) est un ensemble de deux termes ou de deux concepts de sens opposés.